9800 se poate referi la:

anul 9800 (mileniul al X-lea).

 ATI Radeon 9800, o serie de plăci grafice pentru computer 
 NVIDIA GeForce 9800, o serie de plăci grafice pentru computer 
 BlackBerry Torch 9800, un smartphone Research in Motion